«Разрушенное» () — одиннадцатая серия первого сезона американского телесериала «90210: Новое поколение», премьера которого состоялась 18 ноября 2008 года (вторник). Режиссёр — Мелани Мэйрон по сценарию Эллисон Шредер и Кэприс Крэйн, на основе персонажей, созданных Дарреном Старом. Автор идеи — Роб Томас, создатель успешного сериала «Вероника Марс».

Премьера эпизода в России состоялась 17 февраля 2010 года на канале Муз-ТВ.

Сюжет 

Гарри и Дэбби знакомятся с Шоном — сыном Трейси и Гарри, который является военным, служившим в Ираке. Табита переживает, что ей трудней будет скрывать возраст, когда у неё появился 25-летний внук. Гарри спрашивает у семьи, что они чувствуют по поводу появления его старшего сына, но каждый из членов скрывает свои настоящие эмоции. Оззи вновь пытается завоевать внимание Наоми, но она в который раз отказывает ему, начисто позабыв о том, что она намеревалась быть с ним искренним — теперь её внимание приковано к Энни и Итану, переставшими скрывать свои отношения. Келли пытается убедить Энни и Наоми в том, что нет ничего ценнее женской дружбы. После этого она решает вернуться к прежней дружбе с Брендой и приглашает подругу на обед. Энни злорадствует по поводу одиночества Наоми, которая пытается подружиться с группой старших популярных девочек. Чтобы задобрить их, Наоми выполняет их поручения. Гарри приглашает Шона на тренировку по лакроссу. Итану не нравятся перемены в Энни, впрочем, как и самой девушке. Наоми получает новое поручение — получить столик в ресторане отца Оззи.

Дэбби придерживается мнения, что она не должна вмешиваться в отношения Гарри и Шона, однако Табита считает иначе — она уговаривает Дэбби не оставаться в стороне, и Дэбби отправляется на ужин вместе с Гарри, Шоном и Трейси. Наоми приводит подруг в ресторан Оззи, который решает поиграть на нервах девушки, сделав вид, что он забыл о просьбе девушки. Диксон переживает из-за того, что Гарри позабыл о нём, уделяя всё своё внимание Шону. В этот момент, Диксон сближается с чирлидершей Кристиной, которая приглашает юношу как-нибудь вместе провести время. Трейси строит планы относительно отдыха с Шоном. Дэбби приглашает Шона пожить в доме Табиты, за что Гарри очень благодарен своей жене. Энни спрашивает Сильвер, сильно ли она изменилась с того момента, как она приехала в Беверли-Хиллз. 

Во время ужина, Бренда говорит Келли, что не видит причин, чтобы поддерживать дружеские отношения. Во время игры по лакроссу Адрианне становится плохо и её тошнит, а Оззи говорит, что Наоми ему должна за услугу с рестораном — теперь Наоми обязано поцеловать школьный талисман, в маске которого оказывается Энни, решившая таким образом доказать, что она всё та же девушка, которая никогда не стремилась быть похожей на обитателей Беверли-Хиллз. Келли звонят из больницы и сообщают, что Бренда сломала руку. Приехав навестить подругу, Келли узнаёт, что Бренда специально пыталась разрушить их дружбу, так как Бренда переспала с Райаном после показа мод. После неудачного выступления во время игры, Диксон ссорится с отцом — позже он признаётся, что ему тяжело после появления в их жизни Шона. Сильвер начинает ревновать Диксона к Кристине. Оказавшись в доме Уилсонов, Шон делает таинственный звонок по телефону.

В ролях

Факты 

 Слоган эпизода: «Old Friends. New Enemies. Change Is Coming.».

 Название эпизода — цитата Леди Макбет из Шекспировской пьесы «Макбет»: «Мы не достигли ровно ничего, Когда уныло наше торжество: Милей — погибнуть, чем, других губя, Жить в смутном счастье и терзать себя» () — перевод Михаила Лозинского.

 За этот эпизод шоу было номинировано на премию «Выбор народа» 2009 в категории «Новая любимая ТВ-драма» ().

 Джессика Строуп (сыгравшая одну из главных героинь Сильвер) и Лорен Лондон (сыгравшая чирлидершу Кристины) ранее снимались вместе в фильме «Рождество» ().

 Хотя имена Майкла Стэгера и Райана Эгголда указаны в титрах, сами актёры не появляются в этом эпизоде.

 Когда Табита рассказывает Дебби о чихуахуа, она называет собаку «нечистокровной» («mongrel» также переводится как «смешанный»). Когда говорят «нечистокровная собака» имеют в виду скрещенные породы, а чихуахуа — существующая в природе порода собак.

Музыка эпизода 

Список композиций, звучавших в эпизоде, опубликован на официальном сайте сериала:

 «Just Dance» в исполнении Lady Gaga (Сцена: начало эпизода, Наоми и Энни встречают Шона).

 «I'll Be Your Breeze» в исполнении Andrew Belle (Сцена: Энни и Итан говорят о Наоми).

 «All Is Gone 2» в исполнении Shane Drasin и Kurt Farquhar (Сцена: тренировка по лакроссу).

 «Lovie» в исполнении Boys Boys Boys (Сцена: Наоми сталкивается с Энни).

 «Save The Lies» в исполнении Габриэллы Чилми (Сцена: Наоми просит Оззи об одолжении).

 «Kaledidoscope Machine» в исполнении Katie Costello (Сцена: Табита даёт Дебби совет).

 «Young One» в исполнении Mackabella (Сцена: Наоми разговаривает с Оззи).

 «Angel Lady» в исполнении Aaron Jerome feat. Andreya (Сцена: Дебби, Гарри и Трейси ужинают с Шоном).

 «Drum Cadence» в исполнении Bert Ferntheil (Сцена: Дебби и Шон приезжают на игру; песня повторяется, когда Итан разговаривает с Адрианной и Сильвер, а также в конце игры).

 «Man Up» в исполнении the Blue Van (Сцена: игра в лакросс).

 «I Will Follow You Into The Dark» в исполнении the Death Cab For Cutie (Сцена: конец эпизода, Уилсоны возвращаются домой; Шон делает таинственный телефонный звонок).

Критика 

В день премьеры в США эпизод посмотрели 2,92 млн зрителей

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Разрушенное на сайте TV.Com

Беверли-Хиллз, 90210